Denis Valerievitch Denissov - en russe :  (Denis Valer’evič Denisov), et en anglais :  (né le  à Kharkiv en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Né en Ukraine où son père est militaire, il commence le hockey sur glace à Tver à l'âge de 9 ans. En 1997, il joue se premiers matchs en Superliga avec le HK CSKA Moscou. Il est repêché en ,  au total par les Sabres de Buffalo au repêchage d'entrée de 2000 de la Ligue nationale de hockey. Cependant, il reste en Russie où il porte les couleurs des Krylia Sovetov, du Salavat Ioulaïev Oufa. Il a remporté la Superliga 2006 avec les Ak Bars Kazan. Il part ensuite deux saisons à l'Avangard Omsk puis signe en 2008 au HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga|| 12|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga || 27|| 0|| 5|| 5|| 10|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa liga || 40|| 1|| 8|| 9|| 20|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC CSKA Moscou|| Vyschaïa liga || 32|| 0|| 3|| 3|| 20|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 18|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| Krylia Sovetov || Superliga|| 46|| 3|| 4|| 7|| 37|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 2|| 8|| 10|| 12|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 51|| 4|| 11|| 15|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 57|| 4|| 7|| 11|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 22|| 0|| 2|| 2|| 51|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 52|| 2|| 10|| 12|| 32|| 11|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 51|| 7|| 13|| 20|| 34|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2008-2009|| Dinamo Moscou|| KHL|| 56|| 7|| 14|| 21|| 95|| 10|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2009-2010|| Dinamo Moscou|| KHL|| 54|| 8|| 12|| 20|| 69|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 48|| 4|| 12|| 16|| 42|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 7|| 16|| 23|| 66|| 14|| 0|| 1|| 1|| 32
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 50|| 6|| 8|| 14|| 25|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 44|| 5|| 6|| 11|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 55|| 3|| 21|| 24|| 40|| 16|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 45|| 3|| 16|| 19|| 46|| 19|| 2|| 5|| 7|| 25 
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 50 || 7 || 18 || 25 || 44 || 9 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 46 ||0 ||8 || 8 ||12 || 11 || 0 ||	2 || 2 || 4

Au niveau international 

|1999||align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| ||align="left"| Sixième place
|-
|2000||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| +3||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2001||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1||align="left"| Septième place
|-
|2005||align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| +5||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 4|| +6|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 10|| +3|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en décembre 1981
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk